Санта Катарина Мечоакан има више значења:

 Општина Санта Катарина Мечоакан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Мечоакан (Санта Катарина Мечоакан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику